S55, S-55 ou S.55 peut faire référence à :
 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras, d’après la classification internationale des maladies ;
 Savoia-Marchetti S.55, un hydravion a double coque italien ;
 Sikorsky S-55, un hélicoptère de manœuvre et d'assaut américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres